Ла Руана има више значења:

 Ла Руана (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Руана (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику